Spin-off este un termen din limba engleză traductibil în limba română prin cuvântul derivat sau produs secundar și reprezintă o nouă entitate sau organizație formată prin desprinderea dintr-una mai mare, precum un nou program de televiziune, program de radio, sau joc video.

În televiziune 
 Frasier (spin-off desprins din Cheers)
 Joey (spin-off desprins din Prietenii tăi)
 Crusade (spin-off desprins din Babylon 5)
 Privat Practice (spin-off desprins din Anatomia lui Grey)

În literatură 
 Delirul (spin-off desprins din Moromeții (roman))

În jocuri video 
 Seriile Pokemon Ranger și Pokemon Mystery Dungeon sunt spin off ale seriei Pokemon.
 Final Fantasy Crystal Chronicles sunt un spinoff ale serie Final Fantasy.
Lara Croft and the Guardian of Light din seria Tomb Raider, primul spin-off din serie.

Media
Anglicisme